Андре́ Мише́ль Львов (, 8 мая 1902, Эне-ле-Шато — 30 сентября 1994, Париж) — французский микробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1965 года (совместно с Франсуа Жакобом и Жаком Моно) «за открытия, касающиеся генетического контроля синтеза ферментов и вирусов».

Биография 

Андре Львов родился 8 мая 1902 года в деревне Энэ-лё-Шато (департамент Алье, Франция) в интеллигентной еврейской семье, эмигрировавшей из России. Его дед и бабушка по материнской линии — детский врач Яков Миронович Симонович и педагог Аделаида Семёновна Симонович (урождённая Бергман) — стояли у истоков дошкольного образования в России.

Отец — Соломон Кеселевич Львов (1858, Кременчуг — 1939) — был народовольцем, а впоследствии психиатром, главным врачом психиатрической больницы под Парижем; за участие в студенческом революционном движении в Киеве был вместе с братьями Наумом (1856—1889) и Ароном Львовыми сослан в Олонецкую губернию, и после побега в 1887 году эмигрировал во Францию. В 1910—1911 годах он вместе с Полем Серьё (Paul Sérieux) возглавлял государственную экспедицию по изучению психических заболеваний и психиатрической помощи в магрибском регионе (Алжир и Марокко), завершившуюся рядом важных публикаций по психиатрической эпидемиологии, имеющих значение для истории медицины по сей день. По поручению Министерства внутренних дел Франции занимался также изучением организации медицинской помощи душевнобольным в сельской местности в долине Сены, что нашло отражение в коллективных монографиях «Rapport sur le service des aliénés du département de la Seine pour l’année 1911» и «Rapport Sur Le Service Des Aliénés Du Département De La Seine Pendant L’année 1914 et 1915». Именно отец заинтересовал юного Львова медициной, уже подростком приводя его с собою на утренние обходы больных.

Мать — Мария Яковлевна Львова (урожд. Симонович, 1864—1955) — скульптор, дочь Якова Мироновича Симоновича и Аделаиды Семёновны Симонович, двоюродная сестра художника Валентина Серова, изображённая им на известной картине «Девушка, освещённая солнцем» (переданной ею из Франции в дар Третьяковской галерее в 1940 году) и на более позднем портрете, который Андре Львов после смерти матери передал в дар музею Орсэ. Училась скульптуре и живописи в Париже, где познакомилась с будущим мужем. Оставила мемуары (1949) о своей сестре Надежде Яковлевне Симонович (в замужестве Дервиз, 1866—1907) и её муже художнике В. Д. Дервизе (1853—1937). Была возлюбленной художника Михаила Врубеля.

Научная карьера 

В возрасте 19 лет принят на работу в Институт Пастера, где был ассистентом у всемирно известного французского микробиолога Эдуара Шаттона, с которым впоследствии работал вместе в течение 17 лет. Первые исследования Львова были в области паразитических инфузорий, цикла их развития и морфогенеза. Позднее работал над проблемами, связанными с питанием простейших одноклеточных организмов. В 1962 году предложил классификацию вирусов. Ввёл понятие провируса; работы по механизму заражения провирусами бактерий были удостоены Нобелевской премии.

В 1932—1933 годах по гранту Рокфеллеровского фонда работал в Гейдельберге, в лаборатории Отто Мейергофа в Институте медицинских исследований Общества Макса Планка. В 1936 году по другому гранту того же фонда работал в Кембридже, в лаборатории Дэвида Кейлина. В 1938 году Львов становится деканом факультета в Институте Пастера, а в 1959-м профессором микробиологии на Факультете наук в Париже.

Андре Львов имел почётные степени ряда университетов: Чикагского (, 1959), Оксфордского (, 1959), Глазго (, 1963) и Лувени (, 1966).

В 1929 году получил медицинскую степень в Парижском университете, в 1932-м — степень доктора философии.

В серии совместных работ со своим двоюродным племянником и аспирантом Луисом Симиновичем и Нильсом Кьелгаардом по воздействию ультрафиолетового излучения на лизогенные бактерии (1952) впервые продемонстрировал его индуктивное воздействие на выделение бактериофага и роль последнего в гибели клетки. Это открытие привело к использованию явления лизогении (впервые описанного А. Львовым и Антуанет Гутман в 1950 году) в молекулярном анализе и цитировалось нобелевским комитетом при присуждении премии Андре Львову.

Личная жизнь 

В 1925 году Андре Львов женился на Маргерит Бурдалё (Marguerite Lwoff, 1905—1979), с которой познакомился в Пастеровском институте и в дальнейшем проводил совместные исследования.

Примечания

Литература 
 
 ЛЬВОВ Андре // Большая медицинская энциклопедия (3-е издание)

Ссылки 
 Биография Андре Львова на сайте Нобелевского комитета.
 Нобелевская лекция Андре Львова.

Биологи XX века
Микробиологи Франции
Вирусологи Франции
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из Франции
Награждённые медалью Левенгука
Члены Французской академии наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены АМН СССР
Иностранные члены РАМН
Сотрудники Института Пастера
Президенты Международного союза микробиологических обществ
Лауреаты премии Марджори Стивенсон
Почётные доктора Чикагского университета